Kahn-Ackermann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kahn-Ackermann (1918–2008), deutscher Journalist und Politiker der SPD
 Michael Kahn-Ackermann (* 1946), deutscher Sinologe und Übersetzer; seit 2012 Repräsentant der Stiftung Mercator in Peking